

Muzea Napoleona 
 nazwa nadana muzeum Luwru podczas pierwszego cesarstwa.
 Muzeum Napoleona Bonapartego na zamku Fontainebleau we Francji.
 Muzeum Napoleona Bonapartego w Brienne-le-Château we Francji.
 Muzeum Napoleonmuseum na zamku Arenenberg, w Szwajcarii.
 Muzeum Napoleona Bonapartego na zamku Pommerie (Dordogne) we Francji.

Narodowe Muzeum Napoleońskie we Francji 
Składa się z następujących muzeów

 muzeum na Zamku w Malmaison
 muzeum na Zamku Bois-Préau
 Maison Bonaparte – muzeum w domu rodziny Bonaparte w Ajaccio
 muzeum na wyspie Île-d’Aix.

Inne napoleońskie muzea na świecie 
 muzeum napoleońskie na Zamku w Grosbois, Francja.
 museo Napoleonico w Rzymie, Włochy.
 museo Napoleónico w Hawanie, Kuba.
 Muzeum napoleońskie i archiwa Pałacu księżęcego w Monako.
 Muzeum morskie i napoleońskie w Antibes, Francja.

Linki zewnętrzne 
 Site des musées nationaux napoléoniens 
  

Muzea we Francji
Napoleon Bonaparte

en:Musée du Louvre#French Revolution